William Courtenay (1553-1630), noble et avocat du Devonshire.
 William Courtenay ( ; 1676-1735), propriétaire terrien et politicien  conservateur anglais.
 William Courtenay ( Courtenay ; 1709-1762), pair britannique.
 William Courtenay ( Courtenay ; 1742-1788), pair britannique.
 William Courtenay ( de Devon ; 1768-1835), homme politique britannique.
 William Courtenay ( de Devon ; 1777-1859), homme politique britannique.
 William Courtenay ( de Devon ; 1807-1888), homme politique britannique.

Voir aussi 
 Guillaume de Courtenay (1475-1511), comte de Devon.